John Lyons kan syfta på bland andra:

* John Lyons (1900–1971), amerikansk ishockeyspelare
 John Lyons (född 1932), brittisk språkvetare
 John Lyons (född 1943), brittisk skådespelare
 John Lyons (född 1949), skotsk politiker
 John J. Lyons (omkring 1881–1945), amerikansk politiker